Reza Shah Pahlavi – scià di Persia
 Mohammad Reza Pahlavi – scià di Persia (Iran), figlio del precedente
 Reza Ciro Pahlavi – noto anche come "Reza Pahlavi", pretendente al trono dell'Iran e figlio del precedente